Markton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Markton (Alabama), im Etowah County
 Markton (Pennsylvania)
 Markton (Wisconsin), im Langlade County